Dasharatha es nombre que puede referirse a:
Dasharatha, rey mitológico de la India
Dasharatha Maurya (siglo III a. C.), rey de la India de la Dinastía Maurya